Pana steht für:

 Pana (Sprache), eine Mbum-Sprache der Zentralafrikanischen Republik

 Pana Film, eine türkische Filmproduktionsgesellschaft
 Pana (Gabun), Ort in Gabun
 Pana (Illinois), Ort im Christian County (Illinois), Vereinigte Staaten
 Pana (Kolbano), Dorf im indonesischen Distrikt Kolbano in Westtimor
 Monte Pana, ein Hochplateau in Gröden in Südtirol

PANA steht als Abkürzung für:
 Pupils Association News Agency, eine iranische Nachrichtenagentur

Siehe auch:
 Paňa, Gemeinde im Okres Nitra, Slowakei
 Pană
 Panna
 Bana

Abkürzung